
Molekulska formula -{C14H20N2}- se može odnositi na:
 Cipralisant, agonist histaminskog H3 receptora
 Diethiltriptamin, psihodelična droga
 -{N}--Metil--{N}--izopropiltriptamin